Андреа Главачкова і Галина Воскобоєва були чинними чемпіонками але вирішили того разу не брати участі.
Бетані Маттек-Сендс і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши пару Алісія Росольська і Чжен Цзє з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Brussels Open, парний розряд
2012, парний розряд